Краевы — название населённых пунктов:

Россия 
 Краевы — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Краевы — деревня в Орловском районе Кировской области.